La bataille de Doiran est survenue en août 1916 entre trois divisions françaises et une division britannique du corps expéditionnaire de Salonique avec  et 400 canons lançant une offensive contre les positions de l'armée bulgare au lac Doïran, défendu par la  d'infanterie thrace.

La bataille 

L'attaque commence le  avec des tirs d'artillerie lourde sur les positions du  régiment Chepino et  régiment de Plovdiv. Les quatre autres attaques qui suivent (, ,  et ) sont repoussées par la  thrace. Les alliés sont contraints de se replier sur leurs positions de départ avec de lourdes pertes.

Résultat 

 Prise par les Français de la Colline de la Tortue et de Doldzeli, soit une avance de , mais à un coût très élevé.
 Prise de la Colline du Fer à Cheval par le  britannique de l'Oxfordshire et Buckinghamshire.

Bataille de la Première Guerre mondiale impliquant la France
Bataille de la Première Guerre mondiale impliquant le Royaume-Uni
Histoire militaire de la Bulgarie
Front des Balkans
Bataille de 1916